njo – codice ISO 639-3 della lingua ao aga